«Свободная территория Китайской Республики» () — термин, используемый Китайской Республикой для обозначения территорий, находящихся под её контролем. В настоящий момент это острова Тайвань, Пэнху, Цзиньмэнь, Острова Мацзу и несколько более мелких островов. Также территория иногда именуется по названию самого крупного острова — «Тайваньская территория Китайской Республики» или «Тайваньский регион».

Термин прежде всего используется сторонниками «» (, основной представитель — партия Гоминьдан), которые противопоставляют «свободную территорию» «континентальному Китаю» (), ожидающему «освобождения» под началом Китайской Республики от коммунистов. Сторонники же «» (, лидер — правящая Демократическая прогрессивная партия) используют термины «Китай» (для КНР) и «Тайвань» (для КР), имея в виду, что это разные государства.

См. также 
 Административное деление Тайваня
 Конституция Китайской Республики

Примечания

Ссылки 
 Act Governing Relations with Hong Kong and Macau
 Act Governing Relations Between Peoples of the Taiwan Area and the Mainland Area

Политика Китайской Республики